Retzow steht für:
 Retzow, Gemeinde im Landkreis Havelland, Brandenburg
 Retzow (Ganzlin), Ortsteil von Ganzlin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Retzow (Lychen), Ortsteil von Lychen, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Retzow (Malchin), Ortsteil von Malchin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Retzow (Rechlin), Ortsteil von Rechlin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

Personen:
 Friedrich August von Retzow (1729–1812), deutscher Kriegshistoriker
 Wolf Friedrich von Retzow (1700–1758), deutscher General

Siehe auch:
 Kleist-Retzow